

Patronymes 
Kharitonov (masculin ; ) ou Kharitonova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique du prénom) :
 Aleksandr Kharitonov (1976-), joueur de hockey sur glace russe ;
 Andreï Kharitonov (1959-2012),  joueur d'échecs russe ;
 Andreï Kharitonov (1959-2019), acteur russe de théâtre et cinéma ;
 Ivan Kharitonov (1872-1918), cuisinier à la cour du tsar Nicolas II ;
 Leonid Kharitonov (1933-2017), chanteur russe (baryton-basse) ;  
 Leonid Kharitonov (1930-1987), acteur soviétique et russe ;   
 Mark Kharitonov (1937-), écrivain russe ;
 Nikolaï Kharitonov (1948-), homme politique russe ;
 Nikolaï Kharitonov (1990-), joueur de volley-ball russe ;
 Sergueï Kharitonov (1980-), kickboxeur russe.

Patronyme russe